Calling Card è il sesto album solista di Rory Gallagher.

Tracce

Formazione 
 Rory Gallagher - voce, chitarre, armonica
 Lou Martin - tastiere
 Gerry McAvoy - basso
 Rod de'Ath - batteria

Collegamenti esterni